La Latvijas Basketbola Līga 2012-2013 è stata la 22ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del VEF Rīga.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013